Джин Кембо Уба-Кембо (; ) — конголезский футболист, полузащитник, участник чемпионата мира 1974 года в составе сборной Заира.

Карьера 

Родился в Матете. Кембо всю свою карьеру играл за Вита из города Киншаса, в составе которого выиграл Лигу чемпионов КАФ 1973.

Сыграл несколько матчей на Кубках африканских наций 1968 и 1974 годах. Всего за сборную Заира провёл 10 матчей.

Семья 

Его сын — Жирес Кембо-Экоко, игрок «Аль-Джаиш».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Вита» Киншаса